Дмитрий Милорадович:
 Милорадович, Дмитрий Григорьевич (1799—1844) — полковник Русской императорской армии.
 Милорадович, Дмитрий Николаевич (1869—?) — морской офицер и общественный деятель, член II Государственной думы от Полтавской губернии.